Frango - no contexto culinário
Gallus gallus domesticus - espécie de ave
Taraxacum ekmanii - planta cujo nome popular é "frango"

Desambiguação